Hulth är ett svenskt efternamn, som även kan ingå i geografiska namn. Det kan avse:

Personer
 Anna-Brita Hulth (1926–2012), lektor och politiker
 Gunilla Hulth-Backlund (född 1955), sjuksköterska och ämbetsman
 Markus Hulth (1865–1928), biblioteksman
 Mats Hulth (född 1946), politiker
 Per Olof Hulth (1943–2015), astrofysiker
 Sonja Hulth (född 1945), journalist och författare

Geografi
 Mount Hulth – berg i Antarktis

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor